Por el nombre Rafael Espejo, se puede conocer a:

 Rafael Espejo, poeta y escritor español.
 Rafael Espejo y del Rosal, médico, veterinario, docente y editor español.